Магдалена Рибарикова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в в 3-му колі її перемогла Сесил Каратанчева.Перша сіяна Лі На виграла титул, перемігши у фіналі Марію Шарапову з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= Н Лі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Е Кеотавонг
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Моріта
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=67
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= А Кербер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= К Канепі
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2='''7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Я Грот
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Aegon Classic, одиночний розряд
2010